Энн Мюррей CC (; род. 20 июня 1945) — канадская поп-певица, известная как исполнительница музыки кантри. Самая известная канадская исполнительница поп-музыки 1970-х годов, многократный лауреат премий «Грэмми» и «Джуно», член Зала славы канадской музыки (1993).

Биография 
Энн Мюррей родилась в маленьком шахтёрском городке Спрингхилл в Новой Шотландии в семье врача и медсестры. Как вспоминает сама Энн, она начала петь, потому что хотела делать что-то лучше, чем её пятеро братьев. Среди кумиров её детства были Конни Фрэнсис, Бадди Холли, Бинг Кросби, Бобби Дарин, Розмари Клуни и Патти Пейдж, и она пела в нескольких разных жанрах, включая кантри, госпел и классическую музыку. Это разнообразие репертуара она сохранила и в годы профессиональной карьеры.

Работая преподавательницей физкультуры, Мюррей в 1960-е годы параллельно пела в канадском телешоу Sing-Along Jubilee. Музыкальный руководителем этой программы являлся Брайан Ахерн, который в итоге и спродюсировал её дебютный альбом What About Me (1968). По меркам релиза независимого лейбла пластинка была хорошо принята, и вскоре Мюррей получила контракт уже с крупной звукозаписывающей компанией Capitol Records.

Второй альбом Мюррей, This Is My Way, вышедший в 1970 году, принес ей известность благодаря хиту «Snowbird». В 70-е годы эта песня была одной из самых популярных в Северной Америке, а сама Мюррей стала первой канадской певицей, чей диск получил в США статус «золотого». Она была также номинирована в этот год на «Грэмми» как лучший новый исполнитель, но с первого раза эту престижную премию выиграть не смогла; впоследствии она станет четырёхкратным лауреатом «Грэмми» в разных номинациях. Мюррей активно гастролировала вплоть до 1975 года, в котором она вышла замуж и сделала перерыв в карьере (в это время также закончилось её сотрудничество с Ахерном). В 1978 году певица вернулась к активной деятельности, получив новую волну успеха.

Всего за время карьеры Мюррей записала более 30 альбомов, включая детский диск There’s a Hippo in My Tub и несколько дисков рождественских песен. Среди её альбомов также диск, записанный дуэтом со звездой американской музыки кантри Гленом Кэмпбеллом. Общее количество проданных экземпляров её дисков превысило 24 миллиона, когда в 1993 году вышел её двадцать девятый альбом Croonin, составленный из любовных песен 50-х годов. В 1996 году она вела 25-ю церемонию вручения премии «Джуно». Последний студийный альбом Мюррей вышел в 2007 году. На этом диске, Anne Murray Duets: Friends & Legends, она исполняет 17 своих лучших хитов дуэтом с другими знаменитыми поп-звездами: Селин Дион, Шанайей Твейн, Нелли Фуртадо, Дженн Арден и k.d. lang. Всего за два месяца продаж альбом, достигший в канадском чарте второго места, стал дважды платиновым (более 200 тысяч экземпляров). В феврале и марте 2008 года Мюррей проводит своё прощальное турне по США, а в апреле и мае по Канаде. В 2009 году вышла книга её мемуаров «Всё обо мне» (), вошедшая в список канадских бестселлеров.

Награды и звания 
Энн Мюррей восемь раз (в 1972, 1973, 1974, 1975, 1979, 1980, 1981 и 1982 годах) завоёвывала премию «Джуно» в номинации «певица года». Она также многократно становилась лауреатом этой премии в таких номинациях, как «лучшая певица в жанре кантри», «альбом года» (за альбомы  Danny’s Song, New Kind of Feeling и Greatest Hits), «альбом года в жанре кантри» и прочие.

В 1975 году Энн Мюррей была произведена в офицеры ордена Канады (с 1984 года компаньон). В 1993 году она завоевала премию «Джемини» за лучшее выступление в развлекательном телешоу и стала членом Зала славы канадской музыки. В 1995 году она получила Премию генерал-губернатора за исполнительское мастерство, а в 1998 году стала одной из первых исполнителей, удостоившихся звезды на Аллее славы Канады. В 2006 году вместе с Леонардом Коэном она была внесена в списки виртуального Зала славы авторов канадских песен. В 2002 году Мюррей стала кавалером ордена Новой Шотландии. Она имеет почётные ученые звания университетов Нью-Брансуика, Острова Принца Эдуарда и Сент-Мэри. В 2007 году почтовая служба Канады выпустила марку с её портретом; три других марки серии изображали Пола Анку, Гордона Лайтфута и Джони Митчелл. В 2010 году Энн Мюррей стала одной из восьмерых канадцев, которым было доверено нести олимпийский флаг на церемонии открытия зимней Олимпиады в Ванкувере.

Помимо канадских наград, Энн Мюррей неоднократно завоевывала престижные международные премии и награды:
  — «Грэмми» в номинации «лучшее вокальное исполнение кантри» (за песню Love Song)
  — премия Академии кантри в номинации «лучшая песня года» (за песню You Needed Me)
  — «Грэмми» в номинации «лучшее женское вокальное поп-исполнение» (за песню You Needed Me)
 1980 — звезда на голливудской Аллее славы
  — «Грэмми» в номинации «лучшее вокальное исполнение кантри» (за песню Could I Have This Dance?)
  — American Music Award в номинации «самый популярный сингл в жанре кантри» (за песню Could I Have This Dance?)
  — «Грэмми» в номинации «лучшее вокальное исполнение кантри» (за песню A Little Good News)
 1984 — премия Ассоциации музыки кантри в номинации «сингл года» (за песню A Little Good News)
 1984 — премия Ассоциации музыки кантри в номинации «альбом года» (за альбом A Little Good News)
  — премия Ассоциации музыки кантри в номинации «вокальный дуэт года» (с Дейвом Логгинсом)

Энн Мюррей входит в списки лучших исполнителей музыки кантри по версии Country Music Television и лучших исполнителей музыки стиля adult contemporary по версии журнала Billboard.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 The Anne Murray Centre
 Энн Мюррей на сайте Аллеи славы Канады
 Murray, Anne (The Canadian Encyclopedia)

Кантри-музыканты Канады
Лауреаты премии «Джуно»
Лауреаты премии «Джемини»
Лауреаты Премии генерал-губернатора
Аллея славы Канады
Исполнители EMI Records
Исполнители Liberty Records
Исполнители Capitol Records
Музыканты софт-рока
Лауреаты American Music Award лучшей кантри-исполнительнице